Menzel (Djerba) — tipo de conjunto de habitação e propriedade agrícola característico da ilha tunisina de Djerba
Adolph Menzel
Idina Menzel
1967 Menzel

Desambiguação